Apache:
 Apache Software Foundation — организация, способствующая развитию программного обеспечения.
 Apache HTTP Server — HTTP-сервер, программный продукт, вокруг которого сформировалась Apache Software Foundation.
 Лицензия Apache — лицензия для свободных проектов, разработанная Apache Software Foundation.
 Apache — американская нефтегазодобывающая компания.
 McDonnell Douglas AH-64 Apache — американский ударный вертолёт.
 Apache: Air Assault — компьютерная игра в жанре авиасимулятора боевого вертолёта.

См. также 
 Апачи